Lovesongs (They Kill Me) – singolo dei Cinema Bizarre del 2007, dall'album Final Attraction
Lovesongs – album di Claudio Lolli del 2009
 Lovesongs – album di Luther Vandross del 2009